Globasa(globa, "globo/mundo", e -sa, "-ês/língua") é uma língua auxiliar internacional iniciada por Hector Ortega. O idioma foi publicada em 26 de julho de 2019 após uma fase experimental e de desenvolvimento de dois anos. Sua estrutura faz alusão às línguas crioulas. As palavras da Globasa vêm de vários idiomas ao redor do mundo. Ela segue três máximas: simplicidade ideal, equilíbrio ideal de parâmetros linguísticos opostos e internacionalidade.

História 
O criador da Globasa, Hector Ortega, é um linguista, tradutor e professor de línguas especializado no ensino de adultos. Como estudante de linguística, estudou línguas crioulas, entre outras coisas. Por volta do ano 2000, ele concluiu que poderia ser criada uma língua com um vocabulário mais internacional e uma fonologia e gramática mais simples do que o Esperanto. Antes de conhecer os idiomas planejados internacionais Pandunia em 2017 ou Neo Patwa por volta de 2009 Ortega já tinha algumas ideias sobre as características do futuro idioma nas quais a língua se basearia. Entre as ideias estavam, por exemplo, a escolha de palavras internacionais de acordo com um método específico, o sistema de uma letra-um-som ou características gramaticais como falta de artigo e plural.

Ortega encontrou a língua Pandunia em julho de 2017. Era a mais próxima do que ele imaginara. Mas, segundo ele, a linguagem carecia da morfologia necessária para desambiguar frases simples ou complexas. Algumas semanas depois de conhecer o Padunia, Ortega decidiu deixar o projeto e começar seu próprio projeto. Dois anos depois, em 26 de julho de 2019, ele publicou a Globasa. Em seguida, o núcleo da linguagem foi corrigido. No período seguinte, a Globasa passou e ainda passa por várias fases em que são especificadas certas características da linguagem. A discussão do idioma ocorre principalmente por meio do Reddit e do Discord. Uma wiki no site Miraheze começou em 28 de novembro de 2019.

Pronúncia

Alfabeto 
Globasa usa 25 letras do alfabeto latino. Ela contém cinco vogais e 20 consoantes. Cada letra sempre tem o mesmo som e não há dígrafos. Nenhuma letra é muda.  Do alfabeto latino, apenas o q está faltando. Não há regras sobre as ‘úsculas’ ainda.

Fonemas 

É aceito pronunciar a letra h como /h/ e a letra j como /ʒ/.

Os nomes das vogais são: aya, eya, iya, oya e uya. Os nomes das consoantes são: ibe, ice, ide, ife e assim por diante. Durante a escrita, seus nomes podem ser encurtados:

 a, e, i, o, u
 be, ce, de, fe, ge, he etc.

Tonicidade 
Existem duas regras sobre a tonicidade das palavras, iguais às do Kotava. Se uma palavra termina em consoante, o acento está na última vogal.

 problem (problema): pro - bl e m
 xugwan (custume): xu - gw a n

Se uma palavra termina em vogal, a ênfase está na penúltima vogal.

 doste (amiga/o): d o s - te
 piu (pássaro): p i –u

Classes de sons 
As sílabas consistem em cabeça, núcleo e cauda. A estrutura é (C) (C) V (C). No início pode não haver consoantes ou ser qualquer uma das 20 consoantes ou alguma combinação definidas de consoantes. Nas combinações, a segunda letra pode ser apenas l, r, w ou y. Um núcleo pode ser uma das cinco vogais. A cauda pode estar ausente ou ser qualquer consoante. No final da palavra só podem existir as seguintes consoantes: f, l, m, n, r, s, w, x ou y. Se a cauda for w ou y, i e u não podem ser o núcleo.

Consoantes oclusivas sequenciais em uma combinação cauda-cabeça (por exemplo, –kt–, –pt– etc.) são permitidas apenas em nomes próprios ou palavras culturalmente específicas.

Classes de palavras 
As palavras não são flexionadas por número ou caso. Muito poucas palavras têm gênero. Artigos não existem na Globasa.

Substantivos e Verbos 
Substantivos são usados como verbos.

 lala: canto e cantar
 oko: olho e olhar

No uso do verbo, o pretérito é indicado pela partícula le . O tempo futuro é indicada pela partícula xa. Elas ficam no início de uma frases verbais.

Adjetivos e advérbios 
Adjetivos e advérbios são idênticos.

 bon: bom, bem
 velosi: rápido, rápidamente

Eles ficam antes da palavra que estão modificando. É possível usar adjetivos como verbos.

Exemplos:

 day kamera- (o) grande cômodo
 Kamera sen day.- (o) cômodo é grande.

Origens das palavras 
De acordo com a terceira máxima, as palavras vêm de muitos idiomas ao redor do mundo. Para não exagerar o número de línguas de origem, eles vêm principalmente das maiores e mais influentes línguas e famílias de línguas . Durante a escolha de novas palavras, elas são agrupadas. Inglês, francês, alemão, espanhol e russo são tratados como uma só família. Indonésios e filipinos também são tratados como uma família. Mandarim, coreano, japonês, vietnamita, hindi, telugu, suaíli, persa e turco são tratados como uma família cada um. No caso mais simples, as mesmas palavras ou palavras semelhantes que aparecem na maioria das famílias são adaptadas à grafia da Globasa e tornam-se palavras oficiais. 

Uma análise inicial de mil palavras raiz mostrou que as línguas europeias são as mais influentes. Com quase metade das raízes, o inglês é uma das línguas originais. Depois das cinco línguas europeias mencionadas acima, seguem-se o turco e o indonésio. Ambas as línguas são mencionadas na etimologia em 29% das raízes.  Algumas pessoas notaram uma semelhança entre  Pandunia e Globasa. Isso decorre do fato de que ambos os idiomas escolhem a palavra mais internacional e, muitas vezes, há apenas uma escolha. É por isso que em muitos casos a mesma palavra aparece em Pandunia e Globasa.

Formação de palavras 
É possível criar palavras com muitos afixos e radicais.

Exemplos:

 roya (sonho) → burroya (pesadelo, insonho, terror noturno)
 xaher (cidade) → dayxaher (metrópole)
 drevo (árvore) → drevolari (floresta)

Exemplos 

 Salom! = 'Olá!'
 Weda! = 'Até!'
 Xukra! = 'Obrigada!'
 Mi lubi yu. = 'Eu te amo.' 

Oração do Pai Nosso em Globasa:

 Imisu Patre, hu yu sen in Teodom:
 Yusu name am besantogi.
 Yusu wanguya am ata.
 Yusu vole am befale.
 denpul in Dunya kom in Teodom.
 Am gibe tas imi nundin imisu moydinli roti,
 ji am mafu imisu malfale
 denpul kom imi mafu ete hu da galfale anti imi,
 ji am no izin tas imi na sokutu cel in yoho,
 mas am hurugi imi of burya.
 Koski yusu to sen wanguya
 ji kowa, ji dayxerafu
 dur he moywatu.
 Amen
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo-1:

Moy insan xencu huru ji egal fe sungen ji haki. Ete hare rasona ji yoxin, ji ete ingay na soho konduta fol ruho fe sodarya.

Referências

Ligações externas 

 Site oficial da Globasa em 
 globasa.miraheze.org Wiki (em Globasa)
 / r / globase Página no Reddit em 
 Página de aprendizagem do site oficial em 

Fundações em 2019
Línguas artificiais
Línguas auxiliares internacionais